Бородакий — фамилия.

 Бородакий, Андроник Демьянович (род. 1920) — полный кавалер ордена Славы.
 Бородакий, Юрий Владимирович (род. 1959) — академик РАН (2011).